Briggs (Oklahoma)
4209 Briggs
Briggsia
Tipologia de Myers-Briggs

Desambiguações de topônimos